13. Светско рукометно првенство је одржано од 10. марта до 20. марта 1993. у Шведској. Учествовало је укупно 16 екипа. Светску титулу је освојила репрезентација Русије, која је у финалу са 28:19 победила Француску. Бронзану медаљу је освојила репрезентација Шведске.

Због санкција Међународне заједнице, репрезентацији СР Југославије било је онемогућено да учествује на овом првенству.

Прва фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Друга фаза

Група 1

Група 2

Завршница

Утакмица за 11. место

Утакмица за 9. место

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Информације на страници todor66.com

Светско првенство у рукомету
Рукомет у Шведској
Рукомет у 1993.